Kirin Cup 1995 – szesnasty, piłkarski turniej towarzyski Kirin Cup, odbył się w dniach 21 - 28 maja 1995 roku w Japonii. W turnieju tradycyjnie wzięły udział trzy zespoły: drużyna gospodarzy, Szkocji i Ekwadoru.

Mecze

Końcowa tabela 

Szesnastym triumfatorem turnieju Kirin Cup został zespół Japonii.

1995 w piłce nożnej
1995 w Japonii
Kirin Cup
Zawody sportowe w Hiroszimie
Zawody sportowe w Tokio
Zawody sportowe w Toyamie